

Zmarli 
 Agamestor – król Aten
 Karanos Macedoński – legendarny założyciel państwa macedońskiego (ur. 808 p.n.e.)